FR1 peut désigner :
 Renault FR1 un modèle d'autocar construit par Renault Vehicules Industriels de 1983 à 1996 ;
 FR1 est la désignation provisoire de (9117) Aude ;
 FR-1,  satellite artificiel français lancé le .
 TF1